Aimé des dieux est le nom français de plusieurs films : 

ordre chronologique
 Aimé des dieux, film allemand réalisé par Hanns Schwarz, sorti en 1930 ;
 Aimé des dieux, film britannique réalisé par Basil Dean, sorti en 1936 ;
 Aimé des dieux, film allemand réalisé par Karl Hartl, sorti en 1942.